Na osi czasu (seria wydawnicza)
 Na osi czasu (album)